Landesregierung Dörfler bezeichnet mehrere Regierungen Kärtens:
 Landesregierung Dörfler I (2009)
 Landesregierung Dörfler II (2009 bis 2013)